Orneates är ett släkte av fjärilar. Orneates ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Tjockhuvuden
Orneates

en:Orneates